Saint-Robert, que significa en idioma francés con San Roberto, puede referirse a diversos lugares en países francófonos:

Topónimos

( Quebec) 
 Saint-Robert, municipio de Montérégie Este.
 Saint-Robert-Bellarmin, municipio de Estrie.

Saint-Robert, comuna de Corrèze.
 Saint-Robert, comuna de Lot y Garona.